Een graanschuur is een schuur waarin graan wordt bewaard. In spreekwoordelijke betekenis verwijst "graanschuur" ook naar een regio met een uitzonderlijke hoge landbouwproductiviteit, zie graanschuur (regio).

Zie ook
 Spieker

Opslagplaats
Landbouwbouwwerk